Лита:
 Лита — языческий праздник.
 Лита — река в Архангельской области.
 Лита — озеро в Архангельской области.
 Лита — посёлок в Румынии.
 Лита — девушка-эльф из комикса ElfQuest.
 Лита — одна из древнегреческих богинь, олицетворявших угрызения совести.

Персоналии 
 Лита Грей (1908—1995) — американская актриса, вторая жена Чарли Чаплина.
 Лита (род. 1975) — американская женщина-рестлер и певица.

См. также 
 
 Литта